Greg Brown je jméno a příjmení více osobností:

 Greg Brown (folkový hudebník) – americký folkový hudebník (*1949)
 Greg Brown (lední hokejista) – americký lední hokejista (*1968)
 Greg Brown (americký fotbal) – americký hráč amerického fotbalu (*1957)
 Greg Brown (fotbalista, 1962) – australský fotbalista
 Greg Brown (fotbalista, 1978) – anglický fotbalista